Вологез II — сын царя Парфии Вологеза I из династии Аршакидов; недовольный назначением преемником своего брата Пакора, самопровозгласил себя царём в 77 г. н. э., с 78—80 гг. оспаривал власть у Пакора II, затем со 105 г. оспаривал власть у другого брата — Хосроя (Ороза), с 128 по 147 гг. короновался царём Парфии, был соправителем с Митридатом IV.

Первоначально оспаривал власть у своего брата Пакора II, самопровозгласил себя царём, в результате чего в Парфии образовалось двоецарствие, но был побеждён в очередной междоусобной войне за престол царём Пакором II. После чего был удалён в восточные провинции Парфии.

Повторно стал оспаривать престол у своего брата Хосроя (Ороза) со 105 г.

С 128 г., после смерти Хосроя, официально короновался царём Парфии совместно с Митридатом IV, но реально правил лишь в восточных провинциях Парфии. Всё царствование Вологеза прошло в условиях двоецарствия.

См. также 
 Аршакиды (цари Парфии)
 Парфия
 Парфяне
 Дахи

Литература 
 
 

Парфянские цари
Арсакиды
Правители Азии I века
Правители Азии II века